Casiratesi – abitanti di Casirate Olona
Casiratesi – abitanti di Casirate d'Adda